

Nom de famille 
 Abdias do Nascimento (1914-2011), homme politique et militant anti-raciste, écrivain, artiste peintre, acteur brésilien ;
 Aldair Santos do Nascimento (né en 1965), footballeur brésilien ;
 Alexandro Alves do Nascimento (1974-2012), footballeur brésilien ;
 Alexandra do Nascimento (née en 1981), handballeuse internationale brésilienne, élue meilleure handballeuse de l'année 2012 ;
 Alexandre do Nascimento (né en 1925), cardinal angolais ;
 Alfredo José Henriques Nascimento (né en 1937), footballeur portugais ;
 André Álvaro Batista do Nascimento (né en 1977), joueur de football de plage international brésilien ;
 André Nascimento (né en 1979), joueur de volley-ball brésilien ;
 Antônio Nascimento (né en 1977), coureur cycliste brésilien ;
 Basilio do Nascimento (1950-2021), évêque est-timorais
 Carlos Gilberto Nascimento Silva (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento (né en 1974), joueur brésilien de basket-ball ;
 Carlos Nascimento (journaliste) (né en 1954), journaliste et un présentateur de journal télévisé brésilien ;
 Carlos Nascimento (athlétisme) (1994-), athlète portugais 
 Célio Silva do Nascimento (né en 1968), joueur de football brésilien ;
 Davi José Silva do Nascimento (né en 1984), footballeur brésilien ;
 Débora Nascimento (née en 1985), actrice brésilienne ;
 Denilson Martins Nascimento (né en 1976), footballeur brésilien ;
 Edson Arantes do Nascimento dit Pelé (1940-2022), footballeur brésilien, seul joueur triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970).  ;
 Edson Cholbi Nascimento (1970-), footballeur brésilien, fils de Pelé ;
 Eduardo Nascimento (1944-2019), chanteur angolo-portugais ;
 Franciele Aparecida do Nascimento (née en 1987), joueuse brésilienne de basket-ball ;
 Filipe Nascimento, homme politique santoméen de Principe ;
 Gabriel Dos Santos Nascimento (né en 1983), footballeur brésilien ; 
 Gilberto Carlos Nascimento (né en 1966), footballeur brésilien ;
 Henrique Alberto Freitas do Nascimento Rodrigues (1940-2010), homme politique portugais ;
 Hugo Henrique Assis do Nascimento (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Iomar do Nascimento (né en 1966), footballeur brésilien ;
 Jefferson Nascimento (né en 1988), footballeur brésilien ;
 José Róbson do Nascimento (né en 1969), joueur de football brésilien ;
 Leonardo Nascimento de Araújo (né en 1969), joueur de football brésilien ;
 Lopo do Nascimento (né en 1942), homme politique angolais ;
 Luiz Carlos Nascimento Júnior (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (1945-1991), chanteur et un compositeur brésilien ;
 Manuel do Nascimento Clemente (né en 1948), évêque catholique portugais ;
 Marcos Antonio García Nascimento (né en 1978), footballeur brésilien ;
 Matheus Leite Nascimento (né en 1983), footballeur brésilien ;
 Maurício dos Santos Nascimento (né en 1988), footballeur brésilien ;
 Milton Nascimento (né en 1942), chanteur, compositeur et guitariste brésilien ;
 Michael Jefferson Nascimento (né en 1983), footballeur brésilien ;
 Moacir Barbosa Nascimento (1921-2000), footballeur brésilien ;
 Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento (né en 1969), footballeur brésilien ;
 Paulo Vinícius de Souza Nascimento (né en 1984), footballeur brésilien ;
 Rhayner Santos Nascimento (né en 1990), footballeur brésilien ;
 Ricardo dos Santos do Nascimento (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Ricardo Nuno Queirós Nascimento (né en 1974), footballeur portugais ;
 Rodrigo Nascimento (né en 1985), coureur cycliste brésilien ;
 Samuel Nascimento (né en 1990), acteur, chanteur, danseur et musicien brésilien ;
 Yazaldes Nascimento (né en 1986), athlète portugais.

Pseudonyme 
 Nascimento (né en 1960), surnom de Rui António da Cruz Ferreira, footballeur portugais.

Patronyme portugais
Patronyme brésilien